Bier steht für:
 Bier, kohlensäurehaltiges alkoholisches Getränk
 Bier (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bier Point, Landspitze im ostantarktischen Viktorialand

B.I.E.R. steht für:
 B.I.E.R. (Originaltitel: Beer), US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1985

Siehe auch:
 Beer
 Biere
 Bière
 Bieren (Begriffsklärung)
 Bierer
 Bhir
 Bir